Nos 
St. Lawrence (Dakota do Sul) - uma cidade localizada no estado americano da Dakota do Sul
St. Lawrence (Pensilvânia) - um distrito localizado no estado americano de Pensilvânia
No 
St. Lawrence (Terra Nova e Labrador) - cidade rural na província de Terra Nova e Labrador
Desambiguação